Altay steht für:

 Altay, ein türkischer Personenname
 Altay (Kampfpanzer), ein türkischer Kampfpanzer, benannt nach dem türkischen General Fahrettin Altay
 Altay (Regierungsbezirk), ein Regierungsbezirk im Nordwesten Chinas
 Altay (Stadt), Stadt und Hauptort des Regierungsbezirks Altay in China
 Altay Izmir, ein türkischer Fußballverein
 Flughafen Altay, Flughafen der Stadt Altay im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der VR China

Siehe auch:
 Altai (Begriffsklärung)